Uteodon aphanoecetes — вид травоядных птицетазовых динозавров, принадлежащих к кладе Styracosterna, живших в конце юрского периода (150,8—145,0 млн лет назад) на территории современного штата Юты (США).

Род был описан в 2011 году Эндрю Макдональдом при исследовании рода Camptosaurus. Голотип, CM 11337, был найден в , относящейся к титону. Он состоит из довольно полного скелета, в котором однако отсутствует череп.

Оценочная длина голотипа Uteodon, вероятно, составляла около 3 метров. Предполагается, что это была не взрослая особь. Размер взрослой особи мог доходить до 8 метров. Макдональд поместил Uteodon в кладу Iguanodontia как базального члена группы Styracosterna.

Кладограмма

Примечания 

Анкилополлексии
Монотипические роды архозавров
Динозавры юрского периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2008 году